

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Nabil Taïder, (1983- ), est un footballeur international tunisien ;
 Saphir Taïder, (1992- ), est un footballeur international algérien.

Homonymie
Homonymie de patronyme